Оскар Хайль (, 20 марта 1908, Лангвиден, Рейнланд-Пфальц — 15 мая 1994, Сан-Матео) — немецкий инженер-электрик и изобретатель. Он изучал физику, химию, математику и музыку в Геттингенском университете и получил докторскую степень в 1933 году за работы по молекулярной спектроскопии.

Биография 
В Геттингенском университете Оскар Хайль встретился с Агнессой Арсеньевой (1901-1991), перспективным молодым русским ученым-физиком, которая также получила кандидатскую степень. Они поженились в Ленинграде в 1934 году.

Вместе они переехали в Великобританию, чтобы работать в Кавендишской лаборатории Кембриджского университета. Во время поездки в Италию они совместно написали пионерскую работу по генерации микроволн, которая была опубликована в Германии в Zeitschrift für Physik (журнал по физике) в 1935 году. Арсеньева впоследствии вернулась в СССР, чтобы дальше работать в Ленинградском физико-химическом институте со своим мужем. Однако затем он вернулся в Великобританию сам; Арсеньевой, что работала над этой темой, не разрешили покидать страну. Вернувшись в Великобританию, Оскар Хайль работал в компании Standard Telephones and Cables.

В начале Второй мировой войны он вернулся в Германию через Швейцарию. Во время войны работал на микроволновом генераторе для C. Lorenz AG в Берлин-Темпельхоф.

В 1947 Гейл был приглашен в США. После выполнения научной работы он основал собственную компанию под названием Heil Scientific Labs Inc в 1963 году в городе Белмонт, штат Калифорния. Арсеньева осталась в Советском Союзе, где умерла в 1991 году.

См. также 
 История электроники

Источники 
 "Agnes Arsenjewa". Über den Einfluß des Röntgenlichtes auf die Absorptionsspektra der Alkalihalogenidphosphore, PhD thesis, 1929. 
 "Oskar Heil". Auslöschung und Überführung von Resonanzserienspektren ins Bandenspektrum durch Gaszusatz, PhD thesis, 1932. 
 "A. Arsenjewa-Heil and O. Heil". Eine neue Methode zur Erzeugung kurzer, ungedämpfter, elektromagnetischer Wellen großer Intensität // Zeitschrift fur Physik, Vol. 95, Nos. 11-12 (November 1935). — гг. 752-762. 

Физики Германии
Электротехники Германии
Выпускники Гёттингенского университета